

45-та окрема артилерійська бригада
45-та окрема десантно-штурмова бригада

45-та окрема бригада спеціального призначення
45-та артилерійська бригада великої потужності